Der Begriff Serviettenkloß hat mehrere Bedeutungen.

 Ursprünglich handelte es sich dabei um die deutsche Bezeichnung für den englischen, in einem Tuch gekochten Pudding
 In Süddeutschland ist es die Bezeichnung für länglich geformte Klöße, siehe Serviettenknödel
 In Norddeutschland handelt es sich um einen großen Mehlkloß, siehe Mehlbeutel